Masahiro Koishikawa , född 1952, död 26 augusti 2020, var en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som M. Koishikawa och som upptäckare av 19 asteroider.

Asteroiden 6097 Koishikawa är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Masahiro Koishikawa

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Masahiro Koishikawa

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
Födda 1952
Avlidna 2020
WP:Projekt Japan